Tabakow ist der Familienname folgender Personen:

 Galaktion Tabakow (* 1949), bulgarischer Geistlicher, Metropolit von Stara Sagora der bulgarisch-orthodoxen Kirche
 Oleg Pawlowitsch Tabakow (1935–2018), russischer Film- und Theaterschauspieler
 Pawel Olegowitsch Tabakow (* 1995), russischer Theater- und Filmschauspieler